Die Abkürzung DSQ steht für: 

 Depression Screening Questionnaire (DIA-DSQ), ein Fragebogen zur Erfassung depressiver Beschwerden nach ICD-10
 Disqualifikation
 DSq (Inschrift), Abkürzung einer Inschrift von Dareios I.

Abkürzung